

Astronomia
 3786 Yamada – asteroide della fascia principale
 15202 Yamada-Houkoku – asteroide della fascia principale
 Cratere Yamada – cratere sulla superficie di Mercurio

Geografia
 Yamada – città della prefettura di Iwate

Personaggi fittizi
 Akira Yamada – personaggio de L'invincibile robot Trider G7
 Hanappe Yamada – protagonista di Hanappe Bazooka
 Hanatarō Yamada – personaggio di Bleach
 La famiglia Yamada – protagonista del film di Isao Takahata I miei vicini Yamada

Persone
 Chiaki Yamada – ex calciatrice giapponese
 Daiji Yamada – cestista giapponese
 Eiko Yamada – doppiatrice giapponese
 Eimi Yamada – scrittrice e fumettista giapponese
 Gorō Yamada– allenatore di calcio e calciatore giapponese
 Hiroki Yamada – sciatore giapponese
 Hiroki Yamada – calciatore giapponese
 Isuzu Yamada – attrice giapponese
 Kagari Yamada – ex cestista e allenatrice di pallacanestro giapponese
 Kazuo Yamada – compositore e direttore d'orchestra giapponese
 Keiichi Yamada, meglio conosciuto con il ring name di Jushin "Thunder" Liger – ex wrestler giapponese
 Keizō Yamada – maratoneta giapponese
 Kinoko Yamada pseudonimo di Shihomi Mizowaki – doppiatrice giapponese
 Kota Yamada – calciatore giapponese
 Kumiko Yamada– ex cestista giapponese
 Naoki Yamada – calciatore giapponese
 Naoko Yamada – animatrice e regista giapponese
 Nobuhisa Yamada – calciatore giapponese
 Otozō Yamada – generale giapponese
 Ryōsuke Yamada – attore, cantante e ballerino giapponese
 Takahiro Yamada – bassista giapponese
 Takahiro Yamada – calciatore giapponese
 Takayuki Yamada – attore e cantante giapponese
 Takuya Yamada – calciatore giapponese
 Tatsuo Yamada – attore giapponese
 Yasuhiro Yamada – calciatore giapponese
 Yasuo Yamada – doppiatore giapponese
 Yōji Yamada – regista e sceneggiatore giapponese
 Yū Yamada – attrice, modella e cantante giapponese
 Yugi Yamada – fumettista giapponese
---
 Yamada Arinaga – samurai giapponese
 Yamada Arinobu – samurai giapponese
 Yamada Bimyō, nato Yamada Taketarō – scrittore e critico letterario giapponese
 Yamada Nagamasa – politico e militare giapponese alla corte del Regno di Ayutthaya, l'odierna Thailandia